Abeille (frz. für „Biene“) ist der Familienname folgender Personen:

 Elzéar Abeille de Perrin (1843–1910), Rechtsanwalt, Entomologe
 Gaspard Abeille (1648–1718), französischer Geistlicher und Dramatiker
 Jean-Pierre Abeille (1907–1981), französischer Verwaltungsbeamter
 Joseph Abeille (1673–1756), französischer Architekt
 Laurence Abeille (* 1960), französische Politikerin (Europe Écologie-Les Verts)
 Ludwig Abeille (1761–1838), deutscher Pianist und Komponist
 Pierre-César Abeille (1674–nach 1733), französischer Komponist
 Scipion Abeille († 1697), französischer Poet, Bruder von Gaspard Abeille
 Valentin Abeille (1907–1944), französischer Verwaltungsbeamter und Résistancekämpfer

Sonstiges:

 HMS Abeille, bis 1799 Kriegsschiff der Royal Navy
 Abeille, Markenname des ehemaligen französischen Automobil- und Motorenherstellers Ateliers Veuve A. de Mesmay